Jméno a příjmení Josef Poláček má více nositelů:

 Josef Poláček (afrikanista) – český afrikanista (1931–2012)
 Josef Poláček (archeolog) – český archeolog (1924–1990)
 Josef Poláček (herec) – český herec (1931–2012)
 Josef Poláček (malíř) – český malíř a básník (1925–2017)
 Josef Poláček (politik) – český politik, poslanec PSP za ODS (* 1948)
 Josef Poláček (překladatel) – český překladatel z němčiny